Ва́йгель (Ва́йґель) або Ве́йгель (Ве́йґель) () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Ерхард Вейгель (; 1625—1699) — німецький математик, фізик, астроном і філософ.
 Каспер Вайґель (; 1880—1941) — польський вчений геодезист і фотограмметрист, доктор технічних наук (1909), професор (1912).
 Теодор Вайгель (; 1939) — німецький політичний діяч, міністр фінансів Німеччини (1989—1998), «батько євро».
 Христіан Еренфрід фон Вайгель (; 1748—1831) — німецький ботанік, міколог, хімік а також лікар.

Інше 
 9315 Вайгель (9315 Weigel) — астероїд головного поясу, відкритий 13 серпня 1988 року.

Німецькі прізвища